«Машъа́л», также известный как «Маша́л» или «Маша́ль» () — узбекистанский футбольный клуб из города Мубарек Кашкадарьинской области (вилоята).

Названия

История 
В 1982 году в ещё совсем молодом промышленном городе Мубарек благодаря усилиям тогдашнего руководителя одного из предприятий Бахрома Вафоева был основан футбольный клуб.

В 1-м же сезоне мубарекская команда стала победителем областного первенства и получила путёвку в республиканский чемпионат, в котором «Факел» и продолжал участвовать в советское время.

После распада СССР с 1992 года «Машъал» (с узбекского языка название переводится как «Фа́кел») начинает выступать в независимом чемпионате Узбекистана.

В 1994 году он занял 1-е место в Первой лиге и получил право на переход в Высшую лигу, в которой играл в 1995-1996, 2002-2012 и 2014-2017 годах.

В 2005 году становился серебряным, а в 2007 году — бронзовым призёром Высшей лиги. В 2006 году дошёл до финала Кубка Узбекистана и участвовал в Лиге чемпионов АФК. Является обладателем и финалистом Кубка ПФЛ Узбекистана соответственно 2014 и 2015 годов.

В сезоне-2017 «Машъал» занял 7-е место среди 16 клубов. Однако с сезона-2018 выступает в Про-лиге A Узбекистана — 2-м по уровню и значимости футбольном дивизионе страны (до этого называлась Первой лигой) из-за недопуска клуба по ряду причин для участия в Суперлиге Узбекистана (до 2018 года называлась Высшей лигой).

Результаты выступлений

Достижения 
Высшая лига чемпионата Узбекистана

 Серебряный призёр (2005).

 Бронзовый призёр (2007).

Кубок Узбекистана

 Финалист (2006).

Первая лига чемпионата Узбекистана

 Победитель — 3 раза (1994, 2013,2019).

 2-е место — 3 раза (2000, 2001,2018).

Кубок ПФЛ Узбекистана

 Победитель (2014).

 Финалист (2015).

Международные турниры 
По итогам сезона 2005 в Высшей лиге Узбекистана, «Машъал» сенсационно занял второе место, что давало ему возможность в сезоне 2006 года представлять Узбекистан в Лиге чемпионов АФК вместе с ташкентским «Пахтакором». «Машъал» попал в группу B, и по итогам турнира завершил участие на третьем месте в группе. Участие в Лиге чемпионов АФК 2006 пока является единственным случаем участия «Машъаля» в международных турнирах.

Текущий состав 
Основной состав команды на сезон 2022 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Стадион 

«Машъал» проводит свои домашние матчи на мубарекском стадионе имени Бахрома Вафоева, который вмещает 10 000 зрителей. Он был построен в первые годы существования клуба (в начале 1980-х) по инициативе Бахрома Вафоева.

Для его постройки были привлечены многочисленные спонсоры, в том числе Мубарекский газоперерабатывающий завод. В дальнейшем был несколько раз реконструирован.

Кашкадарьинское дерби 
«Машъал» является одним из трёх участников футбольного противостояния — «Кашкадарьинского дерби». Кашкадарьинскую область (вилоят) Узбекистана в Высшей лиге чемпионата страны до недавнего времени представляли сразу 3 клуба из 3-х городов: «Насаф» — из Карши, «Машъал» — из Мубарека и «Шуртан» — из Гузара.

Несмотря на то, что в высшем футбольном дивизионе с 2018 года выступает только «Насаф», а 2 другие команды играют в лиге уровнем ниже, матчи между ними носят статус «Кашкадарьинского дерби», вызывающего интерес не только в самой Кашкадарьинской области, но и во всём Узбекистане.

Известные игроки 

  Азиз Ибрагимов
  Александр Хвостунов
  Александр Шадрин
  Артём Филипосян
  Асрор Аликулов
  Батыр Караев
  Бобир Давлатов
  Виктор Клишин
  Джахонгир Абдумуминов
  Джахонгир Джиямурадов
  Зафар Холмуродов
  Зохир Кузибоев
  Ильхам Суюнов
  Ильхам Шомуродов
  Камолиддин Мурзоев
  Лутфулла Тураев
  Мирджалол Касымов
  Отабек Шукуров
  Павел Соломин
  Равшан Бозоров
  Саламат Кутыбаев
  Фозил Мусаев
  Хайрулла Каримов
  Шухрат Мирхолдиршоев
  Шухрат Мухаммадиев
  Эльдор Шомуродов
  Юрий Шейкин
  Ильгар Гусейнов
  Эльшан Гамбаров
  Алексей Халецкий
  Никита Букаткин
  Николай Рындюк
  Мамука Гонгадзе
  Александр Стахив
  Илья Фомичёв
  Карим Израилов
  Владислав Иванов
  Игорь Петкович
  Алишер Туйчиев
  Алик Хайдаров
  Дидар Дурдыев
  Андрей Деркач
  Тони Линдберг
  Арман Кен Элла
  Ифияньи Ифияньи

Главные тренеры

Фарм-клуб 

«Машъал-2» — участник одиннадцати сезонов второй по уровеню лиги Узбекистана.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Информация о клубе на сайте wildstat.ru
 Информация о клубе на сайте footballfacts.ru
 Информация о клубе на сайте transfermarkt.com

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Кашкадарьинской области
Спорт в Мубареке
ФК «Машал»